

Шапель-Валлон — муніципалітет у департаменті Об
 Шапель-Волан — муніципалітет у департаменті Жура
 Шапель-Вів'є — муніципалітет у департаменті В'єнна
 Шапель-Гійом — муніципалітет у департаменті Ер і Луар
 Шапель-Руаяль — муніципалітет у департаменті Ер і Луар
 Шапель-Спінасс — муніципалітет у департаменті Коррез
 Шапель-д'Юіен — муніципалітет у департаменті Ду
 Шапель-де-Буа — муніципалітет у департаменті Ду

Шапель — громада в кантоні Фрібур